Леме́тр () — французьке прізвище, поширене переважно у Франції, Канаді, Бельгії та інших франкомовних країнах.

 Жорж Леметр (; 1894–1966) — бельгійський астроном, математик і священик, один із авторів теорії розширення Всесвіту.
 Крістоф Леметр (; 1990) — французький легкоатлет, рекордсмен своєї країни з бігу на дистанціях 100 та 200 метрів.
 П'єр Леметр (; 1951) — французький письменник, лауреат Ґонкурівської премії.
 Реналь Леметр (; 1983) — французький футболіст, півзахисник клубу «Гінгам».

Інше 
1565 Леметр (1565 Lemaitre) — астероїд головного поясу, відкритий 25 листопада 1948 року.

Французькі прізвища